Далія Контрерас — венесуельська тхеквондистка, олімпійська медалістка.
 Елеасар Лопес Контрерас — президент Венесуели (1935—1941).
 Ентоні Контрерас (* 2000) — костариканський футболіст, нападник клубу «Гуанакастека» і національної збірної Коста-Рики.
 Педро Контрерас — іспанський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Педро де Альварадо і Контрерас — іспанський конкістадор, який відповідав за підкорення Центральної Америки, перший губернатор Гватемали.
 Хосе Контрерас — венесуельський футболіст, воротар клубу «Депортіво Тачира».
Іспанські прізвища